John Reilly (acteur) (1936-2021) was een Amerikaans acteur
 John Reilly, artiestennaam BangBang (artiest), een Brits dichter, rapper en spoken-wordartiest